SE AEM Lleida, club de futbol català
 Anuario de Estudios Medievales, revista d'història medieval
 Agència Europea de Medicaments o EMA (European Medicines Agency), agència de la Unió Europea